Franciaország
Laigné, település Franciaországban, Mayenne megyében
Laigné-en-Belin, település Franciaországban, Sarthe megyében